Mainstream Top 40 (Pop Songs, или Pop Songs Airplay Chart, или Pop Airplay) — один из основных хит-парадов Billboard, включающий 40 самых популярных песен в стиле поп, основанный на данных о ротации песен на радио. Чарт основан в 1992 году. Данные подсчитаны службой Nielsen Broadcast Data Systems (Nielsen BDS), основаны на предпочтениях аудитории. В 2018 году для составления чарта учитывались данные около 168 мейнстримовых радиостанций.

История 
Чарт впервые появился на страницах крупнейшего музыкального журнала Billboard Magazine (США) в издании от 3 октября 1992 года. По заказу журнала мониторингом данных занималась известная служба Broadcast Data Systems (BDS). Эта фирма применяла новую для тех времён и наиболее точную электронную мониторинговую систему подсчёта популярности, подсчитывая нахождения в радиоэфире самых популярных за неделю песен разных жанров. Этот чарт стал одним из трёх главных компонентов основного американского хит-парад Hot 100 (наряду с продажами синглов и интернет-стримингом). Фактически, чарт Mainstream Top 40 унаследовал успешную формулу калькуляции популярных музыкальных хитов, ранее развитую радиопередачами такими как American Top 40 и его ведущего Casey Kasem. Песни оцениваются по популярности на ведущих радиостанциях. Затем все треки, которые находятся ниже № 15 в чарте и провели более 20 недель в хит-параде в сумме постепенно удаляются (временно включаются в рекуррентный чарт, recurrent chart). Это правило позволяет сохранять список песен более актуальным и близким к запросам слушателей.

С октября 1992 года по май 1995 года чарт публиковался в журнале Billboard под названием Top 40/Mainstream, после чего публикация перешла эксклюзивно в журнал  (Billboard Radio Monitor). Чарт вернулся в основное печатное издание Billboard 2 августа 2003 года.

Рекорды исполнителей

Исполнители по числу хитов № 1 
 11 — Рианна, Кэти Перри, Maroon 5
 10 — Джастин Бибер, Тейлор Свифт
 9 — Пинк, Бруно Марс
 8 — Джастин Тимберлейк, Ариана Гранде
 7 — Lady Gaga, Бейонсе
 6 — Бритни Спирс, Мэрайя Кэри

Источники:.

Исполнители по суммарному числу недель на первом месте 
 Кэти Перри (47)
 Мэрайя Кэри (45)
 Maroon 5 (39)
 Джастин Бибер (38)
 Пинк, Рианна (32)
 Ace of Base (29)
 Тейлор Свифт (31) 
 Бруно Марс, Ариана Гранде (28)
 Джастин Тимберлейк (26)
 Кристина Агилера (25)
 Boyz II Men, Nelly, Бейонсе (23)

Источники:

Рекорды песен

Песни по числу недель на первом месте

Примечания

Ссылки 
 Текущий чарт Billboard Mainstream Top 40 (Pop Songs)
 Чарт Mainstream Top 40 на сайте www.bdsradio.com
 BDS Top 40 Mainstream reporting panel
 BDS Top 40/CHR chart (updated weekly)

Чарты Billboard